Дубай Тенис Чемпиъншипс 2011 е 11-ото издание на Дубай Тенис Чемпиъншипс. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Дубай, ОАЕ от 14 до 20 февруари. Винъс Уилямс трябва да защитава трофея си, но отказва участие поради контузия. Поставената под номер 1 в схемата Каролине Возняцки печели първата си титла за сезона и общо 13-а в кариерата след победа с 2:0 сета на финала над Светлана Кузнецова. При двойките победителки от Дубай Тенис Чемпиъншипс 2010 са Нурия Лягостера Вивес и Мария Хосе Мартинес Санчес, но двете се включват в схемата с различни партньорки. Лягостера Вивес избира Анастасия Родионова, като двойката отпада още на старта на надпреварата. Мартинес Санчес с партньорка Лизел Хубер достигат финала, където надиграват поставените под номер 1 Пешке / Среботник със 7 – 6(5), 6 – 3.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (шампионка)
  Вера Звонарьова (осминафинал)
  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  Саманта Стосър (четвъртфинал)
  На Ли (2 кръг)
  Йелена Янкович (полуфинал)
  Виктория Азаренка (осминафинал)
  Агнешка Радванска (четвъртфинал)
  Шахар Пеер (четвъртфинал)
  Марион Бартоли (осминафинал)
  Флавия Пенета (полуфинал)
  Кая Канепи (осминафинал)
  Петра Квитова (1 кръг)
  Ана Иванович (1 кръг)
  Алиса Клейбанова (четвъртфинал)
  Светлана Кузнецова (финал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (финал)
  Лизел Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (шампионки)
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън (осминафинал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (полуфинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Анастасия Родионова (1 кръг)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (четвъртфинал)
  Лиса Реймънд /  Саманта Стосър (четвъртфинал)
  Тимеа Бачински /  Ивета Бенешова (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Дубай Тенис Чемпиъншипс